Sebulba, en el universo ficticio de la saga Star Wars, es un corredor de vainas de carreras (Podracers) de la raza Dug provieniente del planeta Malastare.

Podracer 
Su podracer es un modelo Colosal Bujía-F del fabricante Collor Pondrat, cuyas especificaciones técnicas son las siguientes:

 Motor: Dos Collor Pondrat con entradas de aire de ariete División X
 Longitud: 7,47 m
 Velocidad Máxima: 829 km/h
 Altura máxima de la repulsión: 85 m
 Combustible: Fluido energético de Tradio presurizado con runio quold y activado por inyectrina ionizada.

También incluía armas ilegales tales como lanzadores de clavos y un lanzallamas.

Historia 
Gracias a los reflejos naturales de su raza y algunas trampas consiguió ser uno de los más destacados pilotos de carreras de pod racing en el borde exterior. También contaba con la colaboración (retribuida, por supuesto) del piloto vulptereen Dud Bolt.

Aparte de las carreras, también se dedicaba al esclavismo, aprovechando sus viajes a otros planetas.

Su última carrera fue la Clásica de Boonta Eve en la que perdió contra el joven Anakin Skywalker.

Personajes de Star Wars